Wendische Kirchen sind Kirchengebäude, die für die sorbischsprachige Bevölkerung – früher allgemein und bis heute vor allem in der Niederlausitz als Wenden bezeichnet – gebaut wurden.

Bekannte Kirchen dieses Namens sind:
 Wendische Kirche in Brjazyna
 Wendische Kirche (Landkirche) in Calau
 Wendische Kirche oder auch Franziskaner-Klosterkirche in Cottbus
 Johanneskirche Hoyerswerda
 Wendische Kirche bzw. Klosterkirche St. Annen in Kamenz
 Wendische Kirche in Lieberose (bis 1850), heute Landkirche Lieberose
 Wendische Kirche in Löbau
 Wendische Kirche (1945 zerstört) in Lübben
 Wendische Kirche (1945 zerstört) in  Muskau
 Wendische Kirche in Senftenberg
 Wendische Kirche oder Sorbische Landkirche in Spremberg
 Wendisch-Deutsche Doppelkirche in Vetschau/Spreewald

Siehe auch:
 Windische Kapelle